Премия «Сатурн» за лучший боевик (экшн) или приключенческий фильм () вручается ежегодно Академией научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов, начиная с  церемонии в 1995 году. Изначально (с 1995 по 2010 год) категория носила название «Лучший приключенческий фильм, боевик или триллер» (), в 2011 году фильмы жанре триллер были переведены в параллельную номинацию, получившую на три года название «лучший фильм ужасов или триллер», а с 2014 года триллеры представлены в отдельной категории.

Лучший приключенческий фильм, боевик или триллер 

С 1995 по 2010 год категория называлась «Лучший приключенческий фильм, боевик или триллер».

1995—2000

2001—2010

Лучший приключенческий фильм или боевик 
С 2011 года категория носит название «Лучший боевик (экшн) или приключенческий фильм».

2011—2019

2021—2029

Ссылки 
 Лауреаты и номинанты премии «Сатурн» на сайте IMDb: 1995 , 1996 , 1997 , 1998 , 1999 , 2000 , 2001 , 2002 , 2003 , 2004 , 2005 , 2006 , 2007 , 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018, 2019, 2021 , 2022  
 http://www.saturnawards.org  

Номинации кинопремии «Сатурн»